Broletto – area recintata dove si solevano svolgere le assemblee cittadine e l'amministrazione della giustizia
 Broletto – palazzo bresciano sede medioevale delle signorie regnanti sulla città
 Broletto – palazzo lodigiano sede dell'amministrazione comunale
 Broletto – palazzo municipale della città lombarda di Melegnano
 Broletto – complesso architettonico medioevale novarese costituito da quattro edifici storici sorti in epoche diverse
 Broletto – edificio del XII secolo di Pavia